Algaida puede referirse a:

Lugares 
En España
 Algaida, municipio de la provincia de las Islas Baleares.
 Algaida, localidad del municipio de Archena, en la provincia de Murcia.
 La Algaida, localidad del municipio de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.
 La Cruz de Algaida, localidad del municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba.
 Pilas de Algaida, localidad del municipio de Alhama de Granada, en la provincia de Granada.
 Villanueva de Algaidas, municipio de la provincia de Málaga.

Otros 
 Condado de Algaida, título nobiliario español.
 La Ribera de la Algaida, yacimiento arqueológico de la provincia de Almería (España).
 Tesorillo de la Algaida, yacimiento arqueológico de la provincia de Cádiz (España).
 Pinar de La Algaida, espacio natural junto al Parque Nacional de Doñana.